NBA 2K (computerspel): eerste spel uit de serie
 NBA 2K (computerspelserie): complete serie